Le Championnat de Géorgie d'échecs est la compétition qui permet de déterminer le meilleur joueur de Géorgie. Jusqu'en 1990, la République socialiste soviétique géorgienne était une république au sein de l' Union soviétique .

Championnat mixte 
Voici les gagnants officiels des championnats nationaux d'échecs géorgiens de 1928 à 2020.

{| class="sortable wikitable centre alternance" style="text-align:center;"
! Édition !! Année !! Vainqueur
|-
|	1	||	1928	||	
|-
|	2	||	1938	||	
|-
|	3	||	1939	||	
|-
|	4	||	1941	||	
|-
|	5	||	1944	||	
|-
|	6	||	1946	||	 (off contest)
|-
|	7	||	1947	||	
|-
|	8	||	1948	||	
|-
|	9	||	1949	||	
|-
|	10	||	1950	||	
|-
|	11	||	1951	||	
|-
|	12	||	1952	||	
|-
|	13	||	1953	||	
|-
|	14	||	1954	||	
|-
|	15	||	1955	||	
|-
|	16	||	1956	||	
|-
|	17	||	1957	||	
|-
|	18	||	1958	||	
|-
|	19	||	1959	||	
|-
|	20	||	1960	||	
|-
|	21	||	1961	||	
|-
|	22	||	1962	||	
|-
|	23	||	1963	||	
|-
|	24	||	1964	||	
|-
|	25	||	1965	||	
|-
|	26	||	1966	||	
|-
|	27	||	1967	||	
|-
|	28	||	1968	||	
|-
|	29	||	1969	||	
|-
|	30	||	1970	||	
|-
|	31	||	1971	||	  Alexandre Bokuchava
|-
|	32	||	1972	||	
|-
|	33	||	1973	||	
|-
|	34	||	1974	||	
|-
|	35	||	1975	||	
|-
|	36	||	1976	||	
|-
|	37	||	1977	||	
|-
|	38	||	1978	||	
|-
|	39	||	1979	||	
|-
|	40	||	1980	||	
|-
|	41	||	1981	||	
|-
|	42	||	1982	||	
|-
|	43	||	1984	||	
|-
|	44	||	1985	||	
|-
|	45	||	1986	||	
|-
|	46	||	1987	||	
|-
|	47	||	1988	||	
|-
|	48	||	1989	||	
|-
|	49	||	1990	||	
|-
|	50	||	1991	||	
|-
|	51	||	1992	||	
|-
|	52	||	1993	||	
|-
|	53	||	1994	||	
|-
|	54	||	1995	||	
|-
|	55	||	1996	||	
|-
|	56	||	1997	||	
|-
|	57	||	1998	||	
|-
|	58	||	1999	||	
|-
|	59	||	2000	||	
|-
|	60	||	2001	||	
|-
|	61	||	2002	||	
|-
|	62	||	2003	||	
|-
|	63	||	2004	||	
|-
|       64      ||      2005    ||	
|-
|	65	||	2006	||	
|-
|	66	||	2007	||	
|-
|       67      ||      2008    ||      
|-
|       68      ||      2009    ||      
|-
|       69      ||      2010    ||      
|-
|       70      ||      2011    ||      
|-
|       71      ||      2012    ||      
|-
|       72      ||      2013    ||      
|-
|       73      ||      2014    ||      
|-
|       74      ||      2015    ||      
|-
|       75      ||      2016    ||      
|-
|       76      ||      2017    ||       
|-
|       77      ||      2018    ||      
|-
|       78      ||      2019    ||      
|-
|       79      ||      2020    ||      
|-
|  || 2021 || 
|-
|  || 2022 || Levan Pantsulaia
|-
|  || 2023 || Mikheil Mchedlishvili
|}

Championnat féminin

Notes et références

Liens externes 
 Liste des vainqueurs 1928-2008
 RUSBASE (partie V) 1919-1937,1991-1994
 RUSBASE (partie IV) 1938-1960
 RUSBASE (partie III), 1961-1969,1985-1990
 RUSBASE (partie II) 1970-1984
 Crowther, Mark (23 May 2005), LA SEMAINE DES ÉCHECS 550: 62e Championnat géorgien féminin, London Chess Centre

Tournoi d'échecs en Géorgie
Géorgie
Échecs